Foskett est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1956-), guitariste et chanteur américain ;
 Russell Foskett (1917-1944), aviateur australien ;
  (1975-), chef d'orchestre australien.

Patronyme anglais